Existuje více různých nositelek jména a příjmení Zuzana Stivínová:

 Zuzana Stivínová starší (* 1940) – česká herečka, teta (sestra Jiřího Stivína a dcera Evy Svobodové)
 Zuzana Stivínová mladší (* 1973) – česká herečka a zpěvačka, neteř (dcera Jiřího Stivína a vnučka Evy Svobodové)